Елизаветинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Елизаветинская волость (Мокшанский уезд) — в составе Пензенской губернии, Мокшанский уезд
 Елизаветинская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугульминский уезд
 Елизаветинская волость (Белебеевский уезд) — в составе Уфимской губернии, Белебеевский уезд